McBean ist der Familienname folgender Personen:
 Angus McBean (1904–1990), walisischer Photograph, Bühnenbildner und Kultfigur des Surrealismus
 Brett McBean (* 1978), australischer Autor von Thrillern und Horrorliteratur
 Jack McBean (* 1994), US-amerikanisch-schottischer Fußballspieler
 Marnie McBean (* 1968), kanadische Ruderin
 Wayne McBean (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch: 
 Bean